Thomas Kennedy kan syfta på bland andra:

* Thomas Kennedy (politiker) (1874–1954), skotsk politiker
 Thomas A. Kennedy (född 1956), amerikansk företagsledare
 Thomas Fortescue Kennedy (1774–1846), brittisk sjöofficer
 Thomas Francis Kennedy (1788–1879), skotsk politiker
 Thomas Laird Kennedy (1878–1959), kanadensisk politiker